La 1942 Tschammerpokal fu l'8ª edizione del torneo. 64 squadre furono impegnate nella competizione. Nella finale giocata il 15 novembre 1942 nell'Olympiastadion di Berlino il TSV 1860 München sconfisse 2-0 lo FC Schalke 04.

1º turno

Ripetizioni

2º turno

3º turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale 

(1º successo)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1942
Edizioni della Coppa di Germania